Ню́берг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Нюберг, Альфред Генрихович (1846 — ?) — российский учёный, профессор, доктор технических наук.
 Нюберг, Арне (1913—1970) — шведский футболист.
 Нюберг, Катарина (род. 1965) — шведская кёрлингистка.
 Нюберг, Катя (род. 1979) — норвежская гандболистка шведско-финского происхождения.
 Нюберг, Матс (род. 1958) — шведский кёрлингист (отличать от другого шведского кёрлингиста Матса Нюберга, который родился 4 мая 1958 в Сундсвалле, а не 5 сентября в Соллефтео, как этот).
 Нюберг, Николай Дмитриевич (1898—1967) — известный русский советский учёный-математик, физик, биофизик, основатель математизированной колориметрии.
 Нюберг, Отто (1825—1879) — российский и финляндский государственный деятель, Улеаборгский губернатор.
 Нюберг, Рене (род. 1946) — финский дипломат.
 Нюберг, Фредрик (род. 1968) — шведский поэт, драматург, критик.